Источноиндијска компанија може да се односи на:
 Британска источноиндијска компанија, основана 1600.
 Холандска источноиндијска компанија, основана 1602.
 Данска источноиндијска компанија, основана 1616.
 Португалијска источноиндијска компанија, основана 1628.
 Француска источноиндијска компанија, основана 1664.
 Шведска источноиндијска компанија, основана 1731.
 Аустријска источноиндијска компанија, основана 1776.

Види још 
 Западноиндијска компанија